Русла́н Ереджи́бович Ку́нихов (2 января 1970) — советский и российский футболист и тренер, играл на позиции полузащитника и нападающего.

Карьера 
Воспитанник майкопского футбола. Профессиональную карьеру начал в 1989 году в майкопской «Дружбе», которая выступала во второй лиге. В дебютный сезон за клуб провёл 2 матча. После распада СССР «Дружба» стартовала в Первом дивизионе, а уже в первом Кубке России дошла до полуфинала, где уступила будущим обладателям кубка «Торпедо» Москва, а Кунихов провёл полный полуфинальный матч. В «Дружбе» играл вплоть до 1996 года.

В 1996 году перешёл в «Олимп» Кисловодск, за который во втором дивизионе провёл 31 матч и забил 7 мячей. Далее играл в армавирском «Торпедо», тульском «Арсенале» и «Кузбассе» Кемерово, пока в 1999 году не вернулся в родную «Дружбу», в составе которой провёл сезон, забив 19 голов в 35 матчах. Следующий сезон провёл в краснодарской «Кубани», которая ставила задачу выхода в первый дивизион и выполнила её, а сам Кунихов был одним из лидеров команды. Карьеру завершал в другом клубе из Краснодара — «Немкоме».

Тренер Нурбий Хакунов, который работал с Куниховым в «Дружбе» в 1992—1993 годах, называл его самым талантливым футболистом из всех, с кем ему довелось поработать, «клонированным Ильёй Цымбаларём».

Достижения

Командные 
  «Дружба»
Полуфиналист Кубка России: (1)
 1992/93
 Мастер спорта (с 1992 г.)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Дружба» Майкоп
Игроки ФК «Нарзан»
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Немком»